Erik Lönnroth ist der Name folgender Personen:

*  Erik Lönnroth (Forstwissenschaftler) (1883–1971), finnischer Forstwissenschaftler  
  Erik Lönnroth (Historiker) (1910–2002), schwedischer Historiker